Pri kupi in grozdju (izvirno angleško At the Rummer and Grapes) je bila ena izmed prvih štirih prostozidarskih lož, ki so se 24. junija 1717 združile v prvo veliko ložo: Veliko ložo Londona.

V času združitve je imela loža 70 članov; med člani so bili: Albrecht Wolfgand pl. Schaumburg - Lippe, Johann Peter Gogel,...

Glej tudi 
 seznam prostozidarskih lož
 seznam prostozidarskih lož v Angliji

Prostozidarske lože v Angliji
Ustanove v Londonu